Ženská dvouhra Nürnberger Versicherungscupu 2018 probíhala ve druhé polovině května 2018. Do singlové soutěže norimberského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla nizozemská tenistka Kiki Bertensová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Belgičanka Kirsten Flipkensová.

Vítězkou se stala 29letá nenasazená Švédka Johanna Larssonová, jež ve finále zdolala 27letou Američanku Alison Riskeovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Ve druhé sadě přitom otočila nepříznivý vývoj her 1–4. Poměr vzájemných zápasů švédská hráčka snížila na 1–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Riskeová odehrála šestý finálový duel, z toho v pěti případech odešla jako poražená hráčka.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Nürnberger Versicherungscup
Tenis v Německu v roce 2018
WTA Tour 2018